yotta (symbole Y) est le préfixe du Système international d'unités (SI) qui représente un quadrillion en échelle longue (10), soit un million de milliards de milliards.

Adopté en 1991, il provient du grec ὀϰτώ, huit, car égal à  ; la lettre y a été ajoutée afin d'éviter le symbole o comme préfixe.

Ordres de grandeur 
Voici quelques exemples permettant d'apprécier l'ordre de grandeur de ce multiple d'unités :
 La masse de la Terre est évaluée à 
 La masse des océans est d'environ .
 La puissance totale rayonnée par notre soleil est approximativement de .
 L'univers observable possède un diamètre estimé de .  
 Un yottaoctet correspond à  trilliards d'octets. Dans l'informatique on peut aussi utiliser le yobioctet (Yio), une unité d'information ou de volume de stockage qui correspond à 2 octets (1024 = environ , plus précisément ). Le Yo est donc plus petit que le Yio de 17,3 %.

Notes et références

Voir aussi 
 yocto

Multiple d'unité de mesure